Le brome (Br, numéro atomique 35) possède 32 isotopes connus, de nombre de masse variant de 66 à 97, ainsi que 13 isomères nucléaires. Parmi ces isotopes, deux sont stables, le brome 79 et le brome 81, et constituent l'ensemble du brome naturel dans une proportion d'environ 50/50. La masse atomique standard du brome est donc de 79,904(1) u.

Des 30 radioisotopes, le plus stable est 77Br avec une demi-vie de 57,036 heures. Parmi les radioisotopes plus légers que les isotopes stables, les plus légers (66 à 69) se désintègrent par émission de proton, les plus lourds principalement par émission de positron, tous en isotopes du sélénium. Les radioisotopes plus lourds que les isotopes stables se désintègrent eux par radioactivité β− en isotopes du krypton.

Isotopes notables

Brome naturel 
Le brome naturel est composé des deux isotopes stables 79Br et 81Br.

Table des isotopes

Remarques 
 Les valeurs marquées # ne sont pas purement dérivées des données expérimentales, mais aussi au moins en partie à partir des tendances systématiques. Les spins avec des arguments d'affectation faibles sont entre parenthèses.
 Les incertitudes sont données de façon concise entre parenthèses après la décimale correspondante. Les valeurs d'incertitude dénotent un écart-type, à l'exception de la composition isotopique et de la masse atomique standard de l'IUPAC qui utilisent des incertitudes élargies.

Notes et références 

 Masse des isotopes depuis :
 
 Compositions isotopiques et masses atomiques standards :
 
 
 Demi-vies, spins et données sur les isomères sélectionnés depuis les sources suivantes :

Voir aussi 

Brome
Brome